Флаг муниципального образования Мирско́е сельское поселение Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3996.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на 4 неравных полосы: широкую голубую с бело-жёлтым изображением символического голубя мира; узкую составную (поперечно разделённую на 11 частей) бело-чёрную в 1/24 ширины полотнища; а также жёлтую и зелёную, граница которых образует три одинаковых выгнутых кверху дуги, составляющих совместно 1/3 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Основной, гласной фигурой флага является белый голубь держащий в клюве оливковую ветвь — символ мира.

Зелёно-жёлтая полоса в виде трёх курганов на жёлтом поле символически указывает наличие в поселении исторических памятников — древних курганных захоронений.

Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство, надежду, здоровье.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, благородства, славы, достатка, хлеба, процветания, прочности.

Голубой цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Узкая бело-чёрная полоса является схематическим изображением железной дороги и аллегорически указывает на то, что Мирское сельское поселение первоначально образовано, как железнодорожная станция Мирская.

Примечания